25-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 28 февраля 2010 года в рамках Европейского тура UCI 2010. Победу одержал нидерландский велогонщик Тео Бос из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 13 команд: 7 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 1 континентальная команда. Всего на старт соревнования вышли 100 гонщиков. До финиша доехал 91 спортсмен.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2010  на FirstCycling
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2010 году
Февраль 2010 года